Всього в Тернопільській області 168 дерев'яних церков із 230 дерев'яних культових споруд, до яких ще належать дзвіниці, каплиці тощо. 134 внесені до державного реєстру нерухомих пам'яток містобудування та архітектури місцевого та національного значення. Майже 100 % дерев'яних храмів використовують як культові споруди, але 70 % всіх їх потребують ремонту чи відновлення..

Церкви, які були перенесені у скансени 

 Церква із села Соколів, Бучацького району — Львівський музей архітектури та побуту;
 Церква із села Зелене, Гусятинського району — музей у Пирогові;
 Дерев'яна дзвіниця із села Кут-Товсте, Гусятинського району — музей у Пирогові.

Церкви, які не збереглися 

 Дерев'яна церква Різдва Христового у Тернополі
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (1927, дерев'яна) в селі Снігурівка. Згоріла близько 15 год. 12 квітня 2015 року.

Примітки

Див. також 

 Храми Тернополя
 Релігія Тернопільської області
 Дерев'яні Храми України — Тернопільська область
 Дерев'яні церкви України

Списки храмів